Le Galopin est un journal littéraire belge gratuit ;
 Le Galopin (突貫小僧, Tokkan kozō) est un court métrage de Yasujirō Ozu sorti en 1929 ;
 Le Galopin est un téléfilm français réalisé par Serge Korber de 1993, sorti en 1996.

Voir aussi